Dobroljot bzw. Dobrolet ist
 der ehemalige Name der russischen Fluggesellschaft Aeroflot
 eine ehemalige russische Billigfluggesellschaft und Aeroflot-Tochter, siehe Dobrolet Airlines